Estanguet ist der Nachname von:

 Patrice Estanguet (* 1973), französischer Kanute
 Tony Estanguet (* 1978), französischer Kanute